Mary Esther pode se referir a:

Pessoas 
 Mary Esther Wells

Localidades 
 Mary Esther (Flórida)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos